Chihiro peut désigner :
 Le Voyage de Chihiro, un film d'animation japonais de 2001 ;
 Chihiro Onitsuka, une chanteuse japonaise née en 1980 ;
 Chihiro, un système d'arcade créé par Sega en 2002.